Нико́ла Атана́сов Ко́рабов (; 7 декабря 1928, Русе Болгария — 10 ноября 2016, София, Болгария) — болгарский актёр, кинорежиссёр, сценарист и педагог.

Биография 
В 1952 году окончил ВГИК. Дебютировал в 1956 году («Димитровградцы»). Считается мастером эпических экранизаций на историческом материале. Преподавал в Национальной академии театрального и киноискусства.

Фильмография

Режиссёр 
  — Димитровградцы / Димитровградци (с Дучо Мундровым)
  — Малышка / Малката
  — Разрешение на брак / Вула
  — Свобода или смерть / Свобода или смърт
  — Гневное путешествие / Гневно пътуване
  — Иван Кондарев / Иван Кондарев (в советском прокате «Встревоженная тишина»)
  — Юлия Вревская / Юлия Вревска (Болгария — СССР)
  — Живу я жизнью не одной / Аз не живея един живот
  — Рок / Орисия
  — Мечты о дальней дороге / Копнежи по белия път
  — Поверье о белом ветре / Поверие за белия вятър
  — Магия / Магия (ТВ)

Сценарист 
  — Табак / Тютюн (в советском прокате «Конец „Никотианы“»)
  — Разрешение на брак / Вула
  — Иван Кондарев / Иван Кондарев (по Емилияну Станеву, в советском прокате «Встревоженная тишина»)
  — Юлия Вревская / Юлия Вревска (Болгария—СССР)
  — Живу я жизнью не одной / Аз не живея един живот
  — Рок / Орисия
  — Мечты о дальней дороге / Копнежи по белия път
  — Поверье о белом ветре / Поверие за белия вятър
  — Магия / Магия (ТВ)

Актёр 
  — Джесси Джеймс против Локума Шекерова / Джеси Джеймс срещу Локум Шекеров
  — Свобода или смерть / Свобода или смърт
  — Юлия Вревская / Юлия Вревска — фотограф (Болгария—СССР)

Награды 
 1963 — номинация на «Золотую пальмовую ветвь» 16-ого Каннского кинофестиваля («Табак»)
 1971 — номинация на Золотой приз VII Московского международного кинофестиваля («Гневное путешествие»)
 1974 — Заслуженный артист НРБ
 2006 — Орден «Святые Кирилл и Мефодий» на цепи
 2009 — Орден «Стара-планина» I степени

Примечания

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич Москва, Советская энциклопедия, 1987. — с. 209—210

Ссылки 
 
 Никола Корабов на сайте КиноПоиск

Выпускники ВГИКа
Кинорежиссёры-документалисты Болгарии
Заслуженные артисты Болгарии